Canalone – in geografia, una incisione di una parete rocciosa
 Canalone – in alpinismo, un canale compreso fra due fianchi rocciosi, sovente ricoperto di ghiaccio. Molto spesso un canalone è la via più breve per raggiungere la vetta di un monte
 Canalone – fuoripista sciistico che si trova nel comune di Madesimo
Canalone Miramonti – pista sciistica a Madonna di Campiglio
 Il canalone – nome popolare con cui è chiamato la lama Lamasinata, corso d'acqua effimero fra i quartieri Stanic e San Girolamo di Bari, Palo del Colle, Modugno e Bitetto
 CanalOne – canale della Switchover Media